Schadt ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Schadt, fränkischer Politiker und Abgeordneter der Klasse V der Bayerischen Ständeversammlung
 André Schadt (* 1966), deutscher Schwimmer
 Andreas Leopold Schadt (* 1978), deutscher Schauspieler
 Daniela Schadt (* 1960), deutsche Journalistin
 Franz Leonhard Schadt (1910–2009), deutscher Schauspieler und Marionettenspieler in München
 Jakob Schadt (1921–1995), deutscher Politiker (SPD)
 Jörg Schadt (* 1937), deutscher Historiker
 Karl Schadt, deutscher Fußballspieler
 Martin Schadt (* 1938), Schweizer Physiker
 Peter Schadt (* 1988), deutscher Soziologe und Gewerkschaftssekretär
 Shandra Schadt (* 1982), deutsche Synchronsprecherin
 Thomas Schadt (* 1957), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Schadt Computertechnik, ehemaliger PC-Hersteller und Filialist
 Schadt-Helfrich-Zelle
 Schad
 Schat
 Schatt